Harry Potter – seria siedmiu powieści autorstwa J.K. Rowling, wydanych między rokiem 1997 a 2007
 Harry Potter – seria ośmiu filmów, ekranizacji powieści, powstałych w latach 2001–2011
 Harry Potter – postać fikcyjna, bohater serii powieści, filmów i gier komputerowych

Zobacz też 
 Harry Potter i Kamień Filozoficzny
 Harry Potter i Komnata Tajemnic
 Harry Potter i więzień Azkabanu
 Harry Potter i Czara Ognia
 Harry Potter i Zakon Feniksa
 Harry Potter i Książę Półkrwi
 Harry Potter i Insygnia Śmierci
 Harry Potter i przeklęte dziecko